Por DOP pode estar à procura de:
 Departamento Oficial de Propaganda
 Denominação de origem protegida
 Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores

Desambiguações de siglas